Miaojie bezeichnet:

 Miaojie (Weishan) (庙街镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Weishan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Miaojie (Wugang) (庙街乡), Gemeinde der Stadt Wugang in der chinesischen Provinz Henan